Miejscowości w Szwecji:
 Stare – miejscowość w regionie Västra Götaland, w gminie Strömstad

3 miejscowości w Polsce:
 Stare – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Rogoźno
 Stare – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wysoka
 Stare – osada w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Kaźmierz